MTV, cadena de televisió Music Television
 MTV (Mototrans Virgili), continuadora de l'empresa Mototrans de Barcelona

Pàgines de desambiguació d'acrònims